Port de Dhamra, port d'Orissa, Índia.
 Riu Dhamra, riu de l'Índia que desguassa a Orissa.